Список синглов № 1 в США в 1989 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1989 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 17 июня первое место занял сингл «I'll Be Loving You (Forever)» группы New Kids on the Block, первый их чарттоппер в карьере (позднее добавится второй: Hangin' Tough).
 24 июня сингл «Satisfied» певца Ричарда Маркса возглавил хит-парад Billboard Hot 100. Это произошло после четырёх попаданий в 1987—88 гг в десятку лучших top 10 чарта Billboard Hot 100, включая предыдущий хит № 1 «Hold On to the Nights».
 5 августа первое место занял сингл «Batdance» американского певца Принса, четвёртый из пяти его чарттопперов в карьере. Среди других: «When Doves Cry» (5 недель на № 1 в 1984 году), «Let’s Go Crazy» (2, 1984), «Kiss» (2, 1986) и «Cream» (2, 1991).
 23 декабря первое место занял сингл «Another Day in Paradise», который записал Фил Коллинс, попавший на позицию № 1 в Billboard Hot 100 на 4 недели.

Список

См. также 
 1989 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1989 года по версии Billboard
 Список рок-хитов №1 1989 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 1989 года (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Чарты Billboard 1989 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1989 года
Списки хитов № 1 в США 1989 года